ERD, Erd
 Érd – miasto na Węgrzech
 Entity Relationship Diagram – Diagram związków encji